Philippe Baucheron de Boissoudy (1830-1903), officier de marine, vice-amiral
Antoine Philippe Thomas Joseph Baucheron de Boissoudy (1864-1926), général de la Première Guerre mondiale, fils du précédent
Guy Baucheron de Boissoudy (1908-1972), compagnon de la Libération, fils du précédent